Дми́трий Степа́нович Си́доров (1925 — 29 января 1944) — участник Великой Отечественной войны, наводчик 3-й батареи 1946-го армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка РГК, красноармеец, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Старая Уваровка (ныне Венёвского района Тульской области). Русский. Учился в Сталиногорской школе № 12, затем в горном ремесленном училище. После окончания училища работал врубмашинистом на 26-й шахте треста «Сталиногорскуголь».

Член ВЛКСМ с 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны воевал на 1-м Украинском фронте (с 25 ноября 1943 года).

29 января 1944 года во время Корсунь-Шевченковской операции у южной окраины местечка Судилков (ныне Хмельницкая область, Украина) на 3-ю батарею, в которой служил наводчик рядовой Д. С. Сидоров, вышли 10 вражеских танков типа «пантера» и «тигр». С расстояния 300—400 метров артиллеристы открыли по танкам огонь. Немецкие танкисты заметили советских артиллеристов и открыли ответный огонь. После ожесточённого 20-минутного боя было подбито 2 средних танка противника, а остальные танки отошли.

Вскоре немцы снова предприняли атаку на советские позиции. Расчёт орудия, в составе которого воевал Д. С. Сидоров, подбил ещё 2 танка. В то время, когда орудийный расчёт вел единоборство с танками, шедшими во фронт позиций расчёта, один из «тигров» зашёл ему во фланг и с расстояния 100 м начал вести огонь по пушке. Первый же снаряд угодил в орудийный расчёт.

Командир отделения и заряжающий были убиты. Вторым снарядом наводчику Д. С. Сидорову оторвало ногу и выбросило на бруствер окопа. Превозмогая боль и собрав последние силы, тяжелораненый Сидоров добрался до заряженного орудия и зажёг танк противника. Однако следующим прямым попаданием Сидоров был убит.

Всего на личном счету погибшего наводчика Д. С. Сидорова — 7 танков противника.

Звания Героя Советского Союза Дмитрий Степанович Сидоров удостоен 23 сентября 1944 года посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (23 сентября 1944, посмертно);
 орден Ленина (23 сентября 1944, посмертно).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Бугай Е. М., Макухин М. Е. Из когорты мужественных. Львов, 1978. — С. 203—205.

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Новомосковск (Тульская область)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Шепетовском районе